Укриття — місце, яке служить або може служити захистом, прикриттям
 «Укриття» (неофіційно «Саркофаг») — ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС
 «Укриття» — американський драматичний трилер 2011 року